Гюнгёр (, ) — фамилия. Известные носители:
 Ташер, Дюндар (1925—1972) — турецкий военный, член Комитета национального единства.
 Ташер, Яцек (р.1957 году) — бывший польский фигурист, выступавший в одиночном катании, двукратный чемпион Польши.